Bernard Motulsky (né en 1948),   professeur à l'Université du Québec
Henri Motulsky (1905 - 1971), professeur et théoricien du droit
IEJ Henri Motulsky, Institut d'études judiciaires